Die 1. Bundesliga Pool 2014/15 war die 25. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 27. September 2014 und endete am 17. Mai 2015. Deutscher Meister wurde erstmals der PBC Schwerte 87, der in der Vorsaison aus der 2. Bundesliga aufgestiegen war. Der BC Oberhausen, der zuvor fünfmal in Folge Deutscher Meister geworden war, belegte den dritten Platz. Mit Ina Kaplan spielte in dieser Saison erstmals eine Frau in der 1. Bundesliga Pool.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste 
Im Folgenden sind die 32 bestplatzierten Spieler der Einzelwertung angegeben.

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2014/15 auf der Website der Deutschen Billard-Union

Einzelnachweise 

2014
Poolbillardveranstaltung 2014
Poolbillardveranstaltung 2015